Червово — село в Кытмановском районе Алтайского края. Административный центр Червовского сельсовета.

География 
Расположено в западной части района, на берегах реки Большегорской (Белоглинки). Абсолютная высота — 215 метров над уровнем моря.

История 
Основано в 1776 году. В 1926 году в селе имелось 201 хозяйство и проживало 1079 человек (541 мужчина и 538 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовала школа I ступени. В административном отношении являлось центром Червовского сельсовета Косихинского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 %.

Примечания 

Населённые пункты Кытмановского района